Пуерта дел Рио има више значења:

 Пуерта дел Рио (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пуерта дел Рио (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пуерта дел Рио (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуерта дел Рио (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику